Praça de Touros do Campo Pequeno — em Lisboa, Portugal
Estação Campo Pequeno — do Metropolitano de Lisboa, Portugal

Desambiguação